Леони́д Воробьёв:
 Воробьёв, Леонид Евгеньевич (1939—2023) — советский и российский физик, лауреат Государственной премии СССР. 
 Воробьёв, Леонид Иванович (1932—1976) — советский писатель.
 Воробьёв, Леонид Николаевич (1890—1969) — советский лингвист.